Séraphine steht für:
 Séraphine (Film), französisch-belgische Filmbiografie von 2008
 Séraphine (Unternehmen)

Siehe auch:
 Serafin
 Zeraphine